

Geografia e história da Espanha
 Região histórica de Castela
 Condado de Castela — condado do Reino de Leão deu origem ao Reino de Castela em 999
 Reino de Castela — reino que resultou da independência do condado homónimo
 Castela-a-Nova — região histórica
 Castela e Leão — comunidade autónoma
 Castela-Mancha — comunidade autónoma

Outros usos 
 Castela (género) — género botânico

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos